Друзь — фамилия.

Известные носители 
 Друзь, Александр Абрамович (род. 1955) — советский и российский инженер-системотехник, программист, педагог, телеведущий, участник интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?».
 Друзь, Инна Александровна (род. 1979) — экономист и педагог, игрок интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
 Друзь, Марина Александровна (род. 1982) — финансист, игрок интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
 Друзь, Пётр Антонович (1918—1998) — советский энергетик. Герой Социалистического Труда.
 Друзь, Яна Андреевна (род. 1956) — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист.

См. также 
 Друз
 Друзин